Como Antonio de Mendoza se conoce a:
Antonio de Mendoza y Luna, noble español del siglo XVI.
Antonio de Mendoza y Pacheco, político y militar español, virrey de la Nueva España y del Perú en el siglo XVI.
Antonio Hurtado de Mendoza, escritor y dramaturgo español del siglo XVII.
Antonio de Mendoza y Costilla, regidor del Cabildo de Cuzco (Perú) en el siglo XVII.
José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor, virrey del Perú en el siglo XVIII.